Good News () foi um telejornal exibido e produzido pela Rede TV! semanalmente . Estreou em 2007 sob o comando de Cristina Lyra. Em maio de 2012, Renata Maranhão assumiu a apresentação do telejornal. Em Julho de 2013 Claúdia Barthel assumi o telejornal com a saída de Renata  após ser demitida  Good News trazia informações sobre projetos que acontecem pelo país, tendo como foco o meio ambiente. 

O programa foi cancelado em Abril de 2016, apesar dos índices de audiência que registrava serem considerados altos para a faixa horária e emissora que era vinculado, registrando mais audiência que o Mariana Godoy Entrevista.

Cronologia de apresentadoras
Cristina Lyra(2007-2012)
Renata Maranhão (2012-2013)
Cláudia Barthel (2013-2016)

Página oficial
 

Programas da RedeTV!
Telejornais do Brasil
2007 na televisão no Brasil
Programas jornalísticos do Brasil